Hillsboro má více významů:

 Hillsboro (Oregon) – město v severním Oregonu
 Hillsboro (Virginie) – město ve Virginii